Carlos Rangel ist der Name folgender Personen:

* Carlos Rangel (Diplomat) (1929–1988), venezolanischer Diplomat und Schriftsteller
 Carlos Rangel (Beachvolleyballspieler) (* 1990), venezolanischer Beachvolleyballspieler